Guy Maingon (1948- ) : coureur cycliste français ;
 Jacques-Rémy Maingon (1765-1809) : officier de marine.